Lesní píseň může být:
 Lesní píseň (divadelní hra) (Lisova pisnja, ), divadelní hra-féerie ukrajinské spisovatelky Lesji Ukrajinky z roku 1913, a díla vzniklá na základě této hry:
 Lesní píseň (Skoruľskyj), balet Mychajla Adamovyče Skoruľského z roku 1936
 Lesní píseň (opera), opera Vitalije Dmytrovyče Kyrejka z roku 1957
 Lesní píseň (Žukovskyj), balet Hermana Leontijovyče Žukovského z roku 1961
 Lesní píseň (film, 1961), film režiséra Viktora Ilarionovyče Ivčenka z roku 1961
 Lesní píseň (film, 1976), animovaný film režisérky Ally Oleksijivny Gračovové z roku 1976
 Lesní píseň (film, 1980), film režiséra Jurije Herasymovyče Illjenka z roku 1980

Podobné:
Píseň o lesích (Pjesň o lesach, ), oratorium (op. 81) Dmitrije Šostakoviče z roku 1949